772 steht für:
 772 n. Chr.
 Boeing 777-200 (IATA-Flugzeugtypencode), siehe Liste der Flugzeugtypencodes

Siehe auch: